Die A Lyga 1991/92 war die 2. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Sie begann am 16. August 1991 und endete am 20. Juni 1992.

Modus 
Die Liga wurde auf 14 Mannschaften reduziert. Jedes Team spielte einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der elf anderen Teams.

Vereine 

 Snaigė Alytus
 SK Banga Kaunas
 FK Inkaras Kaunas
 Sirijus Klaipėda
 Granitas Klaipėda
 Jovaras Mažeikiai
 Ekranas Panevėžys
 Sakalas Šiauliai
 Tauras Šiauliai
 Elektronas Tauragė
 FK Vienybė Ukmergė
 Lietuvos Makabi Vilnius
 FK Panerys Vilnius
 FK Žalgiris Vilnius

Tabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1991/92